Руффия () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.

Население составляет 342 человека (2008 г.), плотность населения составляет 49 чел./км². Занимает площадь 7 км². Почтовый индекс — 12030. Телефонный код — 0172.

Покровителями коммуны почитаются святые Corpi Santissimi, празднование 25 апреля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики